Königshütte bezeichnet:

in Deutschland
 Königshütte (Bad Lauterberg), ehemalige Hochofenanlage und Gießerei in Bad Lauterberg, Niedersachsen
 Königshütte (Harz), Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Talsperre Königshütte, eine Talsperre bei diesem Ort
 Königshütte (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Königshütte (Premnitz), Wohnplatz der Stadt Premnitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Königshütte (Utzenfeld), Wohnplatz und Bergwerkssiedlung, zu Utzenfeld im Schwarzwald gehörig, Landkreis Lörrach

in Polen
 Königshütte, bis 1934 Königshütte O. S., deutscher Name der Stadt Chorzów in Polen
 Vereinigte Königs- und Laurahütte, ein ehemaliges Montanunternehmen in Berlin, das auf denselben preußischen Staatsbetrieb zurückging wie die Stadt in Oberschlesien und das dortige Unternehmen Konstal